Митянино — название населённых пунктов в России:

 Митянино — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Митянино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.